Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2008./09. su činile prve županijske lige u većini županija.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
Ribar Končanica prvak lige 
Sudionici: 
 BILO Velika Pisanica
 Bilogora Kapela
 Bilogorac Veliko Trojstvo 
 Brestovac (Gornji Brestovac)
 BŠK Brezovac
 Daruvar
 Dinamo Predavac
 Draganec (Gornji Draganec) 
 Ivanska
 Lasta Gudovac
 Omladinac Čurlovac
 Ribar Končanica
 Rovišće
 Sloga Bjelovar
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 25. od 26 kola

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 Svačić Stari Slatinik 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 BŠK Zmaj, ljestvica 
 BŠK Zmaj, rezultati

1. ŽNL Istarska 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 24. od 26 kola  
 "Glas Istre", 2008. godina  
 "Glas Istre", 2009. godina  
 "Glas Istre", 15. lipnja 2009.

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Šibensko-kninska 
Sudionici:
 Janjevo Kistanje
 Mihovil Šibenik
 Mladost Tribunj
 Rudar Siverić
 Zrinjski Kijevo
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 8. kola

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 HNK Borovo 
 rsssf.com

ŽNL Zadarska

Skupina A 

 Izvori:  
 ezadar.hr 
 rsssf.com, ljestvica do 9. kola

Skupina B 

 Izvori: 
 skabrnja.com  
 ezadar.hr 
 rsssf.com, ljestvica nakon 9. kola

Za prvaka 

 Izvori:  
 zadarskilist.hr

Povezani članci 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 2. HNL 2008./09.
 3. HNL 2008./09.
 4. HNL 2008./09.
 6. rang HNL-a 2008./09.
 7. rang HNL-a 2008./09.
 8. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.
 

2008-09
 5